Wilhelmstal – antico nome di Lushoto, località della Regione di Tanga (Tanzania settentrionale)
Wilhelmstal – località del distretto elettorale di Karibib (Namibia)

Pagine correlate 
 Wilhelmsthal (disambigua)